Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2014 — 23-й сезон чемпионата Республики Беларусь по футболу под эгидой Белорусской федерации футбола.

Победителем чемпионата второй раз под ряд стал ЖФК Минск. Как победитель чемпионата, ЖФК Минск получил право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин 2015—2016.

ЖФК Виктория-86 (Брест) и Молодечно, участвовавшие в предыдущем сезоне, отказались от участия в сезоне 2014 года. Таким образом, в чемпионате соревновались 7 клубов, сыгравшие по 24 матча.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат среди женщин 2014 Soccerway

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2014 году
2014 год в женском футболе